Lokovica je naselbinsko ime več naselij v Sloveniji:
 Lokovica, občina Prevalje 
 Lokovica, občina Šoštanj
 Lokovica, Avstrija, naselje na avstrijskem Koroškem

Naselja v Sloveniji